Радчанська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Народицький район
 Радчанська сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район